Helmershausen ist der Name von

 Helmershausen, Ortsteil der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen
 Georg Caspar Helmershausen (1654–1716), Kaufmann und Strumpffabrikant in Weimar, herzoglich sächsischer Kammerrat
 Wilhelm Gotthilf Friedrich Helmershausen (1727–1782), herzoglich sächsischer Hofadvokat, Mitglied des Weimarer Ratskollegiums, Stadtrichter und Bürgermeister
 Paul Johann Friedrich Helmershausen (1734–1820), herzoglich sächsischer Garnison-Medicus in Weimar